Улица Ломоно́сова — одна из улиц Великого Новгорода. Находится в Западной части города

Начинается от проспекта Корсунова и проходит до улицы Нехинской. Протяжённость 2240 м.
Образовалась в 1960 годы. Название получила 24 мая 1966 года. Является одной из основных улиц Западного района.

До середины 2010-х часть улицы Ломоносова от дома 29 до дома 49 представляла собой частные дома, окружённые дикими зарослями. Построить многоквартирные дома планировали ещё в 1980-х, но из-за дефицита денежных средств, эту идею отложили.

До 2011 года на месте нынешнего ТРЦ «Мармелад» находился недостроенный дом пионерии.

Застроена многоквартирными жилыми домами и административными зданиями. На ней расположены бизнес-центр и кинотеатр «Новгород», культурный центр «Акрон», ТРЦ «Мармелад».

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. 1980. — С. 68—69

Ссылки 
 Улица Ломоносова\\Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

 Торговый центр: ТРЦ "Мармелад": Обсуждение на форуме, 2013-2015

Л
Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова